Sant Antolí i Vilanova, poble del municipi de Ribera d'Ondara (Segarra).
 Sant Antolí de Cal Reguant, capella del mas de Cal Reguant (Calders, Bages).
 Sant Antolí o Antoní de Pàmies (Pàmies, ~453 - ~506), religiós, mort al martiri i venerat com a sant
 Sant Antolí d'Aitona, església
 Castell de Sant Antolí